Page é o nome de dois condados dos Estados Unidos:

 Condado de Page (Iowa)
 Condado de Page (Virgínia)

Desambiguações de topônimos